Список птахів Чечні.

Списки птахів
Чечня